Циприан Лахницкий (; 1824, с. Лахнов Гродненской губернии — 27 декабря 1906, Варшава) — польский коллекционер, художник-аматёр, многолетний директор Рисовальной школы (ныне Академия изящных искусств), почëтный директор Музея изящных искусств в Варшаве (теперь Национальный музей).

Биография 
Представитель польского дворянского рода Лахницких. Молодые годы провëл в Санкт-Петербурге, где его увлечением стало коллекционирование произведений искусства, занятие живописью, углубленное изучение древнего искусства и приобретение навыков музейного работника. Был членом петербургского Общества поощрения художеств (с 1847), а с 1848 работал в Эрмитаже, где занимался каталогизацией произведений искусства.

После возвращения в Польшу Лахницкий поселился в Варшаве. Пользуясь доверием царских властей, занимал ряд ответственных должностей.

На протяжении 37 лет (1867—1904) руководил варшавскими Классами рисунка, а позже Рисовальной школой — единственным в то время художественным учебным заведением в Польше. В 1904 г. вышел на пенсию.

Одновременно с 1876 по 1904 г. был почëтным директором варшавского Музея изящных искусств. За это время провел работы по упорядочению собрания экспонатов, организовывал выставки, занимался строительством здания для нового музея.

Коллекционирование 
Коллекционировал Лахницкий, в основном, живопись, рисунки и графику, особенно великих мастеров XVI—XVII веков (Дюрера, Рембрандта, Х. Гольциуса и др.), известных польских художников (Яна Левицкого, Циприана Норвида, Генрика Редлиха), интересовали его гравюры, пейзажная графика XIX века, фотографии и многое др.

Собранную за годы жизни коллекцию из 138 картин, 83 рисунков, 140 гравюр, большого количества репродукций и фотографий,
завещал после смерти Музею изобразительных искусств в Варшаве. При этом, одним из условий было сооружение нового здания для музея.

Ссылки 
 Ewa Łomnicka-Żakowska. Cyprian Lachnicki
 Часть коллекции Циприана Лахницкогo

Коллекционеры Польши
Музейные работники Польши